

Cinéma 
 Le Curé de Saint-Amour, film d'Émile Couzinet (1952)
 Saint Amour, comédie franco-cinéma belge de Benoît Delépine et Gustave de Kervern (2016)

Télévision 
 Saint Amour, téléfilm néerlandais diffusé en 2001

Patronyme 
 Guillaume de Saint-Amour, philosophe scolastique (1202-1272)
 Jules Cassagneau de Saint-Amour, homme politique français (1800-1861)
 Louis Gorin de Saint-Amour, théologien français (1619-1687)
 Mathieu Joseph de Saint-Amour, homme politique français (1755-1823)

Théâtre  
 Saint-Amour, comédienne de Louis XIII

Toponyme 
 Nanc-lès-Saint-Amour, ancienne commune française du Jura
 Saint-Amour (Jura), commune française du Jura
 Canton de Saint-Amour, canton français du Jura
 Communauté de communes du pays de Saint-Amour, structure intercommunale française du Jura 
 Gare de Saint-Amour, gare ferroviaire située sur le territoire de la commune de Saint-Amour dans le Jura
 Ligne de Dijon-Ville à Saint-Amour, ligne ferroviaire joignant Dijon à Saint-Amour dans le Jura
 Schéma de la ligne de Dijon-Ville à Saint-Amour, détails de la ligne ferroviaire du même nom
 Saint-Amour-Bellevue, commune de Saône-et-Loire
 Square Saint-Amour, voie de Besançon

Vin 
 saint-amour (AOC), cru du Beaujolais

Voir aussi